Сана-Лука () — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватия, что возникла 1 августа 1941 года на территории современной Боснии и Герцеговины во время Второй мировой войны. К 5 июля 1944 года называлась Сана и Лука. Её административным центром была Баня-Лука.

Гражданской администрацией в большой жупани руководил большой жупан, которого назначал диктатор Анте Павелич. Эту должность занимал хорватский адвокат д-р Петар Гвоздич.

Большая жупань делилась на районы, которые назывались «котарськи области» () и совпадали по имени с их административными центрами:
 Баня-Лука,
 Ключ
 Которище (Котор-Варош)
 Приедор
 Сански-Мост

Некоторые административные образования имели статус «котарська испостава» ():
 Козараць
 Лущи Паланка

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделено город Баня-Лука.

Примечания 

Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Появились в 1941 году в Хорватии